Алекса́ндр Сае́нко:
 Саенко, Александр Александрович (род. 1978) — российский футболист.
 Саенко, Александр Сергеевич (род. 1984) — министр Кабинета Министров Украины.
 Саенко, Александр Ферапонтович (1899—1985) — советский художник-декоратор, Народный художник Украинской ССР.